Антилох — в древнегреческой мифологии сын Нестора и Евридики (либо Нестора и Анаксибии).
 (1583) Антилох — крупный троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.

См. также 
 Антилохово — село в Савинском районе Ивановской области. Входит в Савинское сельское поселение. 
 Антиох